

Шумйонца — село в гміні М'єндзижеч Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Шумйонца — село в гміні Камень-Поморський Каменського повіту Західнопоморського воєводства
 Шумйонца — осада в гміні Любево Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства